Азербайджано-перуанские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Перу в политической, социально-экономической и культурной сферах.

Дипломатические отношения 
Дипломатические отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Перу впервые были установлены в 1996 году.

Посольство Азербайджана в Лиме открылось в 2015 году. Перу открыло посольство в Азербайджане 2 июня 2017 года. Чрезвычайным послом Перу в Азербайджане начиная с мая 2018 года является Мария Кастаньон Сеоане.

Дипломатическая миссия Перу в Азербайджане функционирует с июня 2017 года.

В Милли Меджлисе Азербайджанской Республики функционирует совместная азербайджано-перуанская межпарламентская рабочая группа.

В ноябре 2015 года в Конгрессе Перу была создана группа дружбы Перу-Азербайджан. Группу возглавляет Элиас Николас Родригес.

Договорно-правовая основа: между Азербайджанской Республикой и Республикой Перу подписаны два документа.

В 2018 году правительствами двух государств был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Экономическое сотрудничество 
Проводятся бизнес-форумы с участием руководителем компаний обеих стран.

Осуществляется процесс вложения азербайджанскими нефтегазовыми компаниями инвестиций в Перу.

Планируется экспорт таких продуктов питания, как какао, спаржа, виноград, орехи, сахар, мандарины, бананы, манго, креветки и т. д. в Азербайджан.

Международное сотрудничество 
10 июня 2013 года Конгрессом Перу была принята резолюция, согласно которой Ходжалинская резня признавалась геноцидом.

Перу поддерживает позицию Азербайджана в рамках организации в Тихоокеанский альянс (SOA).

Культурные связи 
В сентябре-октябре 2018 года по инициативе Министерства культуры Азербайджана, Посольства Перу в Азербайджане, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичери шехер», а также Научно-производственного объединения «Arts Council Azerbaijan» в старой части города Баку в художественной галерее Art Tower впервые была проведена выставка перуанских художников под названием «Пейзажи перуанских Анд».

В 2018 году между Министерством культуры Азербайджана и Министерством культуры Перу было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере культуры.

Осуществляется совместная деятельность в области образования, а также обороны.

См. также 
 Внешняя политика Азербайджана
 Внешняя политика Перу

Примечания 

Перу
Азербайджан